Con el nombre de nomeolvides se conocen:

 las flores de las plantas del género Myosotis;
 el lepidóptero Utetheisa pulchella.